

Добрановиці — село в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Добрановиці — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства